Мальченко — українське прізвище.

 Мальченко Олександр Миколайович (1974) — український футболіст.
 Мальченко Олексій Григорович (1919—2007) — український письменник-романіст, літературознавець, перекладач, що працював під псевдонімом Олекса Изарський.
 Мальченко Порфирій Михайлович (1858—1915) — український державний діяч, Глухівський міський голова (1905—1915), колезький радник (1902).
 Мальченко Степан Микитович (1858—?) — полковник Армії УНР.